Vilas Boas peut désigner :
au Portugal :
Vilas Boas, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Vilas Boas, paroisse civile de la municipalité de Vila Flor, située dans le district de Bragance et la région Nord.